Carolina de Nassau-Saarbrücken (en alemán, Karoline von Nassau-Saarbrücken; Saarbrücken, 12 de agosto de 1704-Darmstadt, 25 de marzo de 1774) fue una princesa de la Casa de Nassau, hija del conde Luis Crato de Nassau-Saarbrücken y de la condesa Felipa Enriqueta de Hohenlohe-Langenburg. Debido a su matrimonio con Cristián III de Zweibrücken-Birkenfeld ostentó los títulos de duquesa y condesa palatina de Zweibrücken-Birkenfeld, además de condesa de Rappoltstein. Fue la abuela del rey Maximiliano I de Baviera.

Matrimonio y descendencia 
A la edad de 15 años contrajo matrimonio con el conde palatino Cristián III de Zweibrücken-Birkenfeld (que tenía 44 años de edad). La ceremonia se celebró en el Castillo Lorenzen, en Nassau, el 21 de septiembre de 1719. Fruto de este matrimonio nacieron cuatro hijos:

 Carolina Enriqueta Cristina (1721-1774), contrajo matrimonio con el landgrave Luis IX de Hesse-Darmstadt; con descendencia.
 Cristián IV (1722-1775), conde palatino de Zweibrücken-Birkenfeld. Contrajo matrimonio morganático en 1751 con María Johanna Camasse; con descendencia.
 Federico Miguel (1724-1767), contrajo matrimonio con María Francisca de Sulzbach; con descendencia (fue padre del rey Maximiliano I de Baviera).
 Cristiana Enriqueta (1725-1816), contrajo matrimonio con el príncipe Carlos Augusto de Waldeck-Pyrmont.

Fuentes 
 Caroline of Nassau-Saarbrücken

Nobles de Alemania
Nobles del siglo XVIII
Casa de Nassau
Condesas Palatinas de Zweibrücken
Condesas de Alemania
Nacidos en Saarbrücken